Rummelplatz ist

 eine volkstümliche Bezeichnung für einen Festplatz
 der Titel eines Romans von Werner Bräunig, siehe Rummelplatz (Roman)

Siehe auch:

 Rummelplatz der Liebe